Krietowka () – nazwa toponimów w Rosji

 Krietowka – wieś w obwodzie kałuskim
 Krietowka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Krietowka – wieś w obwodzie orenburskim

Zobacz także 
 Kretówka – najwyższy szczyt Pasma Łososińskiego w Beskidzie Wyspowym

Strony ujednoznaczniające